Harrington puede referirse a:

Lugares
 Harrington, cantón de Quebec, Canadá.
 Harrington, pueblo y parroquia civil de Northamptonshire, Inglaterra.
 Harrington, una ciudad de Delaware, Estados Unidos.
 Harrington, pueblo de Maine, Estados Unidos.
 Harrington, una ciudad de Washington, Estados Unidos.
 Harrington Park, borough en el condado de Bergen de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Personas
 Al Harrington (1980 - ), jugador estadounidense profesional de baloncesto.
 Pádraig Harrington (1971 - ), golfista irlandés.
 Lorinza Harrington (1980 - ), jugador estadounidense profesional de baloncesto.
 Desmond Harrington (1976 - ), actor estadounidense.
 Paul Harrington (1960 - ), músico irlandés.
 Othella Harrington (1974 - ), exjugador estadounidense profesional de baloncesto.
 Dan Harrington (1945 - ), jugador de póquer profesional.
 James Harrington (1611 - 1677), teórico político inglés asociado al ideario republicano clásico.
 Harold David Harrington (1903 - 1981), botánico, curador y profesor estadounidense.
 Esteban Orlando Harrington (1873 - 1936), arquitecto chileno.
 Horacio Harrington (1910 - 1973), geólogo y paleontólogo argentino. 

Otros
 (4015) Wilson-Harrington, un asteroide descubierto en 1979.
 Harrington & Richardson Topper, una escopeta de caza.
 Honor Harrington, personaje de ficción y nombre de una saga de David Weber.
 Brandy Harrington personaje ficticio de la serie de Disney Brandy & Mr. Whiskers.